What Price Glory?, een toneelstuk uit 1924 van Maxwell Anderson en Laurence Stallings
What Price Glory? (1926), een verfilming van het gelijknamige toneelstuk onder regie van Raoul Walsh
What Price Glory? (1952), een verfilming van het gelijknamige toneelstuk onder regie van John Ford